Hostěrádky jsou:

 Malé Hostěrádky – vesnice, součást obce Hostěrádky-Rešov v okrese Vyškov
 Velké Hostěrádky – obec v okrese Břeclav
 Hostěrádky (Vranovská Ves) – osada, součást obce Vranovská Ves v okrese Znojmo